Gdańsk, stad in Polen die tot 1945 Danzig heette
Vrije stad Danzig (1807-1814), voormalige staat
Vrije stad Danzig (1920-1939), voormalige staat (vrijstaat)
Danzig (regio), voormalig Regierungsbezirk in de provincie West-Pruisen
Danzig (Universiteit), universiteit in de Verenigde Staten
Danzig (band), een metalband